Episodi di Poldark – episodi della serie televisiva del 1975
 Episodi di Poldark – episodi della serie televisiva del 2015